

Codici 
 ALT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alenquer (Brasile)
 alt – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua altai meridionale

Geologia 
 ALT – Calcare di Altamura – nella città metropolitana di Bari, sintema stratigrafico della Puglia.

Geografia
 Alt – fiume del Merseyside (Regno Unito)
 Alt Àneu – comune della provincia di Lleida (Spagna)
 Alt Sankt Johann – comune del Canton San Gallo (Svizzera)
 Ghiacciaio Alt – ghiacciaio sulla Costa di Oates (Antartide)

Informatica
 ALT Linux – una distribuzione Linux
 Alt – un tipo di gerarchia Usenet
 Alt – un markup HTML
 Alt – un tasto della tastiera del computer

Medicina
 Alanina Amino Transferasi – un tipo di transaminasi

Musica
 Alt Rock – altro nome dell'Alternative rock
 ALT – gruppo musicale celtic rock
 ALT – album discografico dei Van der Graaf Generator
 Alt – album in studio di Renato Zero del 2016

Persone
 A.L.T. – rapper statunitense
 Carol Alt – modella statunitense
 Florian Alt – pilota motociclistico tedesco
 Jakob Alt – pittore tedesco
 John Alt – ex giocatore di football americano tedesco
 Robert Alt – bobbista svizzero
 Rudolf von Alt – pittore e incisore austriaco
 Walter Alt – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco di origine austriaca

Altro
 Alt – segnale di fermata o sospensione di un'azione, analogo a "Fermarsi"
 Alt – contrazione dell'indicazione alto
 Alt – in astronomia, abbreviazione di altezza
 Alt – tipologia ibrida di birra

Pagine correlate
 Franz Alt